Lijst van rectores magnifici van de THE en TU/e:

Eindhoven rectores magnifici
Rectores magnifici van de Technische Universiteit Eindhoven